Норијас де Охокалијенте има више значења:

 Норијас де Охокалијенте (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Норијас де Охокалијенте, Кабаљо Бланко (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику